Bene Merito steht für folgende Auszeichnungen:

 Bene Merito (Polen), vergeben durch das polnische Außenministerium
 Bene Merito (Österreich), vergeben durch die Österreichische Akademie der Wissenschaften